Plusieurs édifices religieux se nomment église Saint-Clair :
 Saint-Clair de Verdun (12800)
 Saint-Clair de Roque-Forcade (13420)
 Saint-Clair de Banneville-sur-Ajon (14260)
 Église Saint-Clair d'Aoste dans l'Isère (38490)
 Saint-Clair d’Esplantas (43170)
 Saint-Clair de Lorlanges (43360)
 Église Saint-Clair de Nantes en Loire-Atlantique (44000)
 Église Saint-Clair de Saillé en Loire-Atlantique (44350)
 Saint-Clair de Gouts, Allons (47420)
 Saint-Clair d’Artigues, Moncrabeau (47600)
 Saint-Clair de Rides, Cours (47360)
 Saint-Clair de Monclar (47380)
 Saint-Clair de Cauzac (47470)
 Saint-Clair de Donvilles-les-Bains (50350)
 Saint-Clair d’Urville (50460)
 Saint-Clair de Saint-Clair-sur-Elle (50680)
 Église Saint-Clair de Réguiny dans le Morbihan (56500)
 Saint-Clair de Flavacourt (60590)
 Saint-Clair de Gometz-le-Châtel (91940)